Salzer ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Salzer (* 1944), deutscher Chemiker
 Ambrosius Salzer (1476–1568), Theologe und Rektor der Universität Wien
 Anselm Salzer (1856–1938), österreichischer Literaturhistoriker und Lehrer
 Bruno Salzer (1859–1919), deutscher Maschinenfabrikant
 Egon Michael Salzer (1908–?), österreichisch-britisch-schwedischer Journalist
 Eugen Salzer (1866–1938), deutscher Verleger
 Felix Salzer (1904–1986), österreichischer Musikwissenschaftler und Pädagoge
 Franz Ser. Salzer (1833–1914), österreichischer Buchdrucker
 Friedrich Salzer (1827–1876), deutscher Maler
 Friedrich Franz Salzer (1827–1890), österreichischer Chirurg
 Gerhard Salzer (1912–1989), hessischer Politiker (FDP)
 Hanna Salzer (* 1981), Schweizer Regisseurin
 Johann Salzer (1840–1895), österreichischer Forstmann
 Josef Salzer (1846–1923), österreichischer Fabrikant und Kunstsammler
 Karl Friedrich Christoph Salzer (1775–1852), deutscher Apotheker und Chemiker
 Lisel Salzer (1906–2005), österreichisch-amerikanische Künstlerin und Mitglied der Zinkenbacher Malerkolonie
 Marcell Salzer (1873–1930), österreichischer Vortragskünstler
 Matthäus Salzer (1799–1878), österreichischer Papierfabrikant und liberaler Politiker
 Michael Salzer (* 1991), deutscher Bobfahrer und Leichtathlet
 Monika Salzer (* 1948), österreichische Psychotherapeutin  und Theologin
 Otto Salzer (1874–1944), deutscher Mechaniker und Automobilrennfahrer
 Rebekka Salzer (* 1979), österreichische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Reiner Salzer (* 1942), deutscher Chemiker
 Robert Karl Salzer (1869–1941), österreichischer Buchdrucker und Verleger
 Theodor Salzer (1833–1900), deutscher Apotheker und Chemiker
 Thomas F. Salzer (1912–2008), österreichischer Industrieller und Verleger
 Thorsten Salzer (* 1986), deutscher Handballspieler
 Timo Salzer (* 1984), deutscher Handballspieler
 Walter Salzer (1911–1978), deutscher Chemiker und Pharmazeut
 Wilhelm Salzer (1896–1975), österreichischer Politiker (CSP, später ÖVP)

Salzer ist der Name von
 Salzer Papier GmbH, ein Papierhersteller aus Österreich
 Eugen Salzer-Verlag, Verlag in Heilbronn
 Salzer Security Systems, Sicherheitsunternehmen Wien

Siehe auch:
 Sälzer